Geruis (hart), of souffle, een geluid, hoorbaar met een stethoscoop, dat kan duiden op een afwijking in de bloedstroom
 Soufflé, een Frans gerecht uit de oven
 Soufflé (nummer) (1963), de debuutsingle van de Belgische zanger Jimmy Frey
 Kaassoufflé, een snack van kaas, bladerdeeg en paneermeel